Dyspanopeus är ett släkte av kräftdjur som ingår i familjen Panopeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Dyspanopeus